Ackerbach ist ein Gewässer- und ein Ortsname:

Gewässer:
 Ackerbach (Dörsbach), linker Zufluss des Dörsbachs in Dörsdorf,  Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Ackerbach (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz in Steinsfurt, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Orte:
 Ackerbach (Berndroth), Ortsteil der Gemeinde Berndroth im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Ackerbach (Hellimer), Ortsteil der Gemeinde Hellimer im Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Ackerbach, bis 1938: Dirwonuppen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, ab 1946: Kostromskoje, jetzt: Tuschino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland 

Siehe auch:
 Ackergraben
 Ackersbach